Анри Огюст Дюваль ( или , 28 апреля 1777 — 16 марта 1814) — французский ботаник и врач.

Биография 
Анри Огюст Дюваль родился в городе Алансон 28 апреля 1777 года.

Дюваль изучал медицину в Парижском университете и писал диссертацию по гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Он стал известным благодаря работе Plantae succulentae in horto Alenconio (1809), опубликованной в Париже. В этой работе были впервые описаны роды растений Gasteria, Haworthia и Ligularia.

Анри Огюст Дюваль умер 16 марта 1814 года.

Научная деятельность 
Анри Огюст Дюваль специализировался на семенных растениях. Он описал несколько десятков видов растений.

Научные работы 
 Démonstrations botaniques, ou analyse du fruit, considéré en général. Paris, 1808.
 Essai sur le pyrosis ou fer-chaud. Paris, 1809 (thèse).
 Plantae succulentae in horto Alenconio, Paris, 1809.
 Supplément contenant toutes les plantes nouvelles à l'ouvrage de J.D. Dupont. Paris, 1813.

Почести 
Адриан Харди Хэуорт назвал в его честь род растений Duvalia семейства Кутровые.

Примечания

Литература 
 Dictionnaire des sciences médicales. Biographie médicale. Tome 3, p. 566.
 Gordon Douglas Rowley: A History of Succulent Plants. Strawberry Press, 1997. .
 Umberto Quattrocchi: CRC World Dictionary of Plant Names: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology. CRC Press Inc., 2000, S. 860. ISBN 0849326761.

Ссылки 
 Dictionnaire des sciences médicales. Biographie médicale. Tome 3, p. 566

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Медики по алфавиту
Медики Франции